PFC pode se referir a:

 Paulínia Futebol Clube
 Power factor correction, termo de engenharia (ver Fator de potência)
 PowerBuilder Foundation Class, objetos para desenvolver aplicações em PowerBuilder
 Predador Fight Championship, evento de MMA

Desambiguação